Ломе — громада в землі Мекленбург-Передня Померанія

 Ломе — розсіяне поселення на пагорбах на південний схід від поселення Чрний Врх, в общині Ідрія

 Ломе — столиця Того
 Ломе — адміністративна одиниця в складі регіону Марітіме

Прізвище 
 Антуан Ломе (1658—1730) — французький колоніальний адміністратор і воєначальник